

Miejscowości i ich części w Polsce 

 Koźminek − miasto w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Koźminek
 Koźminek − wieś w woj. lubuskim, w pow. świebodzińskim, w gminie Szczaniec 
 Koźminek – część wsi Kraśnik Górny w woj. dolnośląskim, w pow. bolesławieckim, w gminie Bolesławiec

Inne 
 Koźminek – gmina wiejska